Cusset peut faire référence à :

Patronyme 

 Catherine Cusset (née en 1963), écrivain français ;
 Ennemond Cusset (1654-1697), juge-garde de la Monnaie de Lyon, membre de l'Académie royale des sciences ;
 François Cusset (né en 1969), historien des idées et professeur de sociologie français ;
 Joseph-Marie Cusset (1759-1796), révolutionnaire français du  ;
 Yves Cusset (né en 1972), philosophe et comédien français.

Toponymes 

 Cusset, commune française du département de l'Allier et de la région Auvergne :
 Canton de Cusset,
 Canton de Cusset-Nord et Canton de Cusset-Sud, anciens cantons ayant existé de 1985 à 2015 ;
 Cusset, ancien hameau, puis village des environs de Villeurbanne, aujourd'hui quartier de Villeurbanne :
 Cusset, station de la ligne A du métro de Lyon, desservant le quartier du même nom ;

Voir aussi 
 Cussay

Patronyme français